100 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje i półfinały miały miejsce 31 lipca. Finał odbył się 1 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 87 pływaków (90 zgłoszonych) z 78 krajów.

Złoty medal zdobył James Magnussen reprezentujący Australię. Pozostałe dwa medale zdobyli Amerykanie - srebro - Jimmy Feigen, a brąz Nathan Adrian.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 10:13.

Legenda: NR – rekord kraju, DNS – nie startował, DSQ - zdyskwalifikowany

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 18:02.

Półfinał 1

Półfinał 2 

Legenda: WR – rekord świata, CR – rekord mistrzostw, NR – rekord kraju

Finał 
Finał odbył się o 18:33.

Legenda: WR – rekord świata, CR – rekord mistrzostw, NR – rekord kraju

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013